Берёзки — село в Кошкинском районе Самарской области в составе сельского поселения Орловка.

География 
Находится на расстоянии примерно 14 километров по прямой на запад-юго-запад от районного центра села Кошки.

История
Основана татарами в 1941 году после выселения немцев (бывшая колония Штрасбург).

Население 
Постоянное население составляло 182 человека (татары 61%) в 2002 году, 178 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Кошкинского района